Lok ima več pomenov:
 lok (orožje) - naprava za boj, lov in šport
 lok (geometrija) v geometriji pomeni del krivulje med dvema točkama; npr. na krožnici: krožni lok
 lok (arhitektura) - gradbeni element
 lok za godenje po godalih
 Lok, Slovaška
 Lok, Titel (Srbija)

Zunanje povezave